John Dodds (Brisbane, 13 de noviembre de 1943) es un expiloto de motociclismo australiano que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1966 hasta 1978. Su mejor temporada fue en 1973 cuando acabó tercero en la clasificación general en la categoría de 250 cc por detrás de Dieter Braun y Teuvo Länsivuori.

Durante la temporada de 1971, Dodds ayudó a Kim Newcombe a desarrollar la motocicleta de dos timpos diseñada por Dieter König. Newcombe y König fueron los primeros en vencer a las MV Agustas después de la salida de Honda de la competición a finales de 1967. En 1974, Dodds ganó el Mundial de Fórmula 750 con Yamaha.

Resultados 

(Carreras en Negrita indica pole position, Carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias

Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de Yamaha
Pilotos de motociclismo de Australia
Nacidos en Brisbane